Petit Passage – cieśnina w Kanadzie;
 Petit Passage – dawna nazwa miejscowości (village) Tiverton w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.